Каде́-Руссе́ль ([кадэ-русэль]; ; младший [в семье] Руссель)

  — популярная французская песня; русские переводы Н. Берга, Н. Гумилёва и др.
 Каде-Руссель — прозвище осерского деятеля Гийома Русселя (; 1743—1807), который высмеян в одноименной песне.
  — канадский фильм режиссёра  (1920—1979).
  — французский фильм режиссёра Андре Юнебеля.

См. также 
 Руссель